Zaratán – comune spagnolo
 Zaratan – mostro marino simile al Kraken; vedi  balena-isola